Annam kan syfta på:

Annam, ett namn som användes för Vietnam före 1945.
Franska protektoratet Annam, en fransk koloni 1883-1948.
Kinesiska protektoratet Annam, ett kinesiskt protektorat under Tangdynastin, 679–866.
Annamitiska bergskedjan, en bergskedja mellan Laos och Vietnam.

en:Annam